Жархан — название населённых пунктов в России:
 Жархан — село в Нюрбинском районе Якутии.
 Жархан — село в Олёкминском районе Якутии.